Canada
Newville (Canada), dorp in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador

Verenigde Staten
Newville (Alabama), gemeente in de Amerikaanse staat Alabama
Newville (Pennsylvania), gemeente in de Amerikaanse staat Pennsylvania